Karakter
 Tintin (szereplő)

Képregénysorozat
 Tintin kalandjai (képregénysorozat)

Magazin
 Tintin magazin

Rádiójáték
 Tintin kalandjai (rádiójáték, 1992–93)

Tévéfilmsorozatok
 Tintin kalandjai 1957-es francia–belga rajzfilmsorozat.
 Tintin kalandjai 1991-es francia–belga rajzfilmsorozat.

Mozifilmek
 Tintin és a Nap temploma 1969-es francia–belga rajzfilm.
 Tintin és a cápák tava 1972-es francia–belga rajzfilm.
 Tintin kalandjai 2011-es amerikai 3D-s számítógépes animációs film.